Cratere Marth – cratere lunare
 Cratere Marth – cratere su Marte